Фатима, Фатима-хатун (? — 1246) — фаворитка и приближённая Дорегене-хатун, правительницы Монгольской империи в 1246—1248 годах. По оценке ряда как древних (Ата-Мелик Джувейни, Рашид ад-Дин), так и современных историков (Дж. Уэзерфорд), Фатима являлась одной из наиболее влиятельных женщин в монгольском государстве XIII века.

По происхождению, вероятно, была персиянкой или таджичкой. После захвата монголами Мешхеда оказалась в Каракоруме, где, согласно одним данным, подрабатывала сводничеством, а по другим — проституцией. Неизвестно, при каких обстоятельствах Фатима попала ко двору Дорегене, однако можно предположить, что это произошло в ханствование Угэдэя (1229—1241). Завоевав в скором времени расположение императрицы, Фатима стала её доверенным лицом, получив беспрепятственный доступ в ханскую ставку. Именно по совету Фатимы после смерти Угэдэя Дорегене были отстранены от должностей многие его министры; статус же самой бывшей пленницы в империи только возрос. От лица Фатимы издавались разрешения и запреты, через её посредство решались важнейшие государственные дела. 

С приходом к власти сына Дорегене Гуюка влияние регентши и её приближённых заметно ослабло. Стремясь укрепить своё положение на престоле, Гуюк задумал избавиться от сподвижников матери, в первую очередь от Фатимы. Предлогом послужил донос некоего Ширы, обвинившего Фатиму в колдовстве и болезни младшего брата Гуюка Годана; письмо самого умирающего царевича только придало обвинению вес. Невзирая на протесты матери, Гуюк приказал взять Фатиму под стражу. Вскоре после ареста фаворитки Дорегене скончалась.

Суд 
Над Фатимой состоялся суд, которым руководил лично Гуюк. На допросе женщина подверглась жестоким пыткам: раздетую и закованную в цепи, её в течение нескольких дней морили голодом и избивали раскалёнными металлическими прутами. Когда Фатима созналась в преступлении, её казнили, зашив ей рот и влагалище (по другим источникам — отрубив руки и ноги) и сбросив тело в воду. 

Обвинение Фатимы позволило Гуюку развернуть кампанию против её родственников и соратников: многие из них были убиты, некоторые подверглись лишь наказаниям. Примечательно, что донесший на Фатиму Шира впоследствии сам был казнён по обвинению в колдовстве вместе со своей семьёй.

Примечания

Источники 
 
 
 
 

Женщины Монгольской империи
Казнённые политики
Фавориты монархов